Bauerbach (Marburg), een stadsdeel van de stad Marburg in de Duitse deelstaat Hessen
 Bauerbach (Thüringen), een kern van de gemeente Grabfeld in de Duitse deelstaat Thüringen